Кеульское муниципальное образование — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в
Усть-Илимском районе Иркутской области России.

Административный центр — поселок Кеуль.

Находилось в зоне затопления БоГЭС. На июль 2013 года в поселении практически никто не живёт

Законом Иркутской области от 26 декабря 2016 года № 125-ОЗ Кеульское муниципальное образование было упразднено, а его территория вошла в состав муниципального образования «Усть-Илимский район» в качестве межселенной территории.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 917 человек, в том числе 447 мужчин и 470 женщин.

Населенные пункты 
В состав муниципального образования входят населенные пункты
 Кеуль
 Тушама

Примечания 

Усть-Илимский район
Упразднённые сельские поселения Иркутской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году
Упразднённые муниципальные образования Усть-Илимского района
Межселенные территории